Centraal-Afrikaanse Republiek
Centraal Aksiekomitee Rijnmond